En anglès nevermore vol dir "mai més".
 Nevermore és l'estrofa del poema El Corb d'Edgar Allan Poe que s'ha convertit en un símbol.
 Nevermore, o Nevermore O Taïti, és un quadre de Paul Gauguin.
 Nevermore és un grup de rock nord-americà, i el títol del seu primer àlbum.
"Nevermore" és una cançó del grup Queen.